Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia, även känt som Heroes of Might and Magic III eller bara Heroes 3, är det tredje spelet i den turordningsbaserade spelserien Heroes of Might and Magic. Det är även det mest populära av Heroes of Might and Magic spelen och spelas fortfarande flitigt av inbitna fans.

Heroes är ett turordningsbaserat strategispel i en fantasymiljö som kretsar kring hjältar från olika slott som leder arméer i strid och styr över borgar. Spelet kan sägas kombinera strategi med flera rollspelselement såsom erfarenhetspoäng och karaktärsutveckling. Spelet visas upp med relativt detaljerad 2D-grafik.

Gameplay

Strider
Spelaren styr "hjältar", som leder spelarens arméer. En hjältes armé kan bestå av max 7 olika sorters varelser, vilka är staplade i "högar" eller "stacks" där bara en syns och antalet visas av en siffra. Dessa högar blir förstås starkare ju fler varelser det finns i dem. När en sådan hög tar skada och varelser dör syns det på att siffran sjunker och ett litet meddelande visas längst ner på skärmen. Hjältarna är egentligen osårbara, då de inte kan attackeras. Dock deltar dom i striden genom att använda diverse magi. Vid strider om städer finns ofta en mur och en vallgrav som hindrar anfallarna och även tornen som kan attackera anfallarna. Om man vet att man kommer att förlora en strid kan man antingen fly, ge upp eller strida tills man förlorar.

Fly - Genom att fly räddas hjälten men trupperna försvinner. Hjälten kan sedan åter köpas ut i staden.
Ge upp - Genom att ge upp så kan man få tillbaka både hjälten och de trupper han eller hon fortfarande har kvar men man måste betala motståndaren en viss mängd guld. Det finns förmågor som gör att man kan förhandla om priset.
Fortsätta strida - Om man fortsätter strida har man ibland en liten chans att vinna men om man förlorar blir man av med både hjälten och trupperna samt eventuella artefakter hjälten hittat.

Utanför strider
Utanför strider så bygger spelaren upp sina städer, rekryterar varelser och hjältar och tar olika gruvor. Det finns även andra saker utspridda på kartan, bland annat högar med resurser och vissa föremål och platser som bland annat kan öka spelarens moral och tur vilket ger fördelar under strider med fienden. Dessutom finns ett flertal artefakter som ger spelaren flera fördelar, allt ifrån rustningar, sköldar och vapen till skor som ger ökad förflyttning och olika magiska föremål.

Varelser
Det finns totalt åtta typer av städer man kan välja på. Varje stad har sju unika varelser som kan rekryteras. 
Varelserna sorteras i level 1-7, där level sju är den starkaste. Varje typ har två versioner, en originalversion och en uppgraderad version.
Varje enhet kostar guld, priset ökar per level. För level 7 varelser räcker inte guld, utan en specifik mängd av en resurstyp ingår också i köpesumman. Vilken typ av resurs varierar från varelse till varelse.

Ett bestämt antal varelser kan rekryteras från dag 1 varje vecka. Level 1 generar störst antal, därefter sjunker antalet för varje höjning av level.
Din stads tillväxt av varelser påverkas även av uppgradering av byggnader. Byggnaden Fort genererar en bastillväxt, därefter höjs tillväxten med femtio procent för varje steg efter det (Citadel, Castle).

Externa länkar

Datorspel 1999
Turordningsbaserade strategispel
Windows-spel
Linuxspel
Macintosh-spel
Datorspel med kvinnliga huvudpersoner